Linéarité, concept mathématique
 Une écriture ancienne de Méditerranée, le Linéaire A
 Une écriture ancienne de Méditerranée, le Linéaire B
 Le mètre linéaire, expression utilisée dans la construction et les bordereaux de prix pour le mètre, unité de longueur du Système international d'unités
 Dans la grande distribution, un linéaire est une succession de gondoles alignées pour présenter des produits à la vente (ou en location)
 Linéaires est une revue consacrée à la grande distribution alimentaire.
 Linéarité d'un hydrocarbure en chimie